Heynemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Heynemann (16. Jahrhundert), sächsischer Schulmann
 Bernd Heynemann (* 1954), deutscher Politiker (CDU) und Fußballschiedsrichter
 David Friedrich Heynemann (1829–1904), deutscher Zoologe
 Laurent Heynemann (* 1948), französischer Filmregisseur
 Theodor Heynemann (1878–1951), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer